Zkratkou WTF může být označeno:

 World Taekwondo Federation – světová federace sportovního odvětví Taekwondo
 Working Title Films – britská filmová společnost
 What The Fuck? – expresivní fráze používaná v online diskusích nebo hrách ve významu „Co to má sakra znamenat?“
 Wrestling The Final wrestlingové finále.
 W.T.F. – epizoda South Parku

Reference

Externí odkazy